Virgilio Ferreira (Atyrá, 28 de enero de 1973) es un exfutbolista paraguayo. Jugaba como delantero. Se destacó en Cerro Porteño, club donde actualmente mantiene su récord como el máximo goleador histórico con 96 goles.

Trayectoria

Cerro Porteño 
Destacó en las filas del Cerro Porteño de su país natal, en el que militó entre 1989 y 1996, ganando cuatro campeonatos. Consiguió hasta 56 goles entre 1993 y 1995.
Ferreira, quien tuvo dos ciclos en el conjunto de Barrio Obrero, anotó 60 goles en los campeonatos de liga; 8 en la Copa República, 5 en los clasificatorios a la Copa Libertadores de América, 16 en la Copa Libertadores y 7 en la Copa Mercosur. Entre 1989 a 1996 y 2001 al 2002, los equipos que más fueron desgraciados por Ferreira fueron; el Club Guaraní y Sportivo Luqueño con 9 cada uno. En el listado, Club Cerro Corá está tercero con 7 y Olimpia cuarto con 6. En el campo internacional, Sport Boys Association recibió 3: un doblete en Paraguay y uno en Perú.

Virgilio Ferreira es el máximo goleador de toda la historia del Club Cerro Porteño con 96 goles convertidos.

Real Betis 
En verano de 1996 es fichado por el Real Betis Balompié. El conjunto verdiblanco cerró el traspaso en la madrugada del jueves 11 de julio de 1996 al viernes 12, en unas negociaciones que según se contó se prolongaron hasta las seis y media de la madrugada. El traspaso se cifró definitivamente en 316 millones de pesetas (lo que actualmente supondría casi 2 millones de euros), y el futbolista paraguayo llegó a la capital hispalense ese mismo viernes por la tarde. Su presentación tuvo lugar el miércoles 17 de julio de 1996 a las 13:00h en la sala de presentaciones de dicho club. El jugador manifestó muy ilusionado que "fichar por el Real Betis es lo más grande que me ha podido suceder, y llegar a la mejor liga del mundo es un gran reto para mí", "ahora lo único que deseo es responder a la confianza depositada en mí" apostilló el paraguayo.

Su llegada venía supeditada a la vuelta de Alfonso Pérez al Real Madrid, después de la cesión de este la temporada anterior. Aquello facilitó el fichaje del joven Virgilio, quien firmaba con el club bético por siete temporadas. Su primera aparición con su nueva camiseta fue en el estadio heliopolitano tan solo un día después de su presentación, donde hizo acopio de algunos detalles de calidad, e incluso marcó un gol de chilena. Sin embargo, dada la nómina de grandes futbolistas que poseía el Betis aquella temporada, al fichaje definitivo de Alfonso, la juventud e inexperiencia del jugador, y el deseo de este de poder jugar, de cara a encontrar un lugar dentro de la Selección de fútbol de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 supuso que Ferreira tuviese que salir a otro equipo en calidad de cedido para mayor fogeo de este.

CF Extremadura 
El conjunto elegido para dicha cesión fue el CF Extremadura, que ese mismo año había ascendido a Primera División, y pujó fuerte por él. El conjunto de Almendralejo contó con los servicios del delantero sudamericano, que solo marcó 2 goles en 32 encuentros. Al año siguiente, ya en Segunda división, cuajó aún una temporada más discreta en el Extremadura, en el que tan solo jugó 4 partidos de titular.

Club Recreativo Huelva 
En la 98/99 jugó con el Real Club Recreativo de Huelva, jugando 29 partidos y marcando 4 goles, todavía en Segunda División.

Otros clubes en América 
Los posteriores años fueron un deambular por equipos suramericanos. Estuvo en el Club América de México en la temporada 1999/2000, otra vez el Club Cerro Porteño paraguayo en el 2001, el Club Libertad en el 2003, en Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el que después de mucho tiempo logra volver a ganar un campeonato, en este caso fue la Copa Pilsener de 2003, en el que también se destacó como uno de los máximos goleadores. En este club marcó 7 goles en 6 meses. Luego recaló en el The Strongest de Bolivia para el 2004. Terminó su carrera en el 12 de octubre paraguayo, en el que estuvo desde el 2005 hasta 2006, en donde finalmente se retiró de la práctica del fútbol profesional, con tan solo 33 años.

Clubes

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas de Paraguay
Futbolistas de Paraguay en la Copa América 1993
Futbolistas de Paraguay en la Copa América 2001
Futbolistas del Club Cerro Porteño
Futbolistas del Real Betis Balompié en los años 1990
Futbolistas del Club de Fútbol Extremadura
Futbolistas del Real Club Recreativo de Huelva en los años 1990
Futbolistas del Club América en los años 1990
Futbolistas del Club América en los años 2000
Futbolistas del Club Libertad
Futbolistas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito
Futbolistas del Club The Strongest
Futbolistas del 12 de Octubre Football Club
Futbolistas del Club Técnico Universitario
Hermanos futbolistas